Bicton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Bicton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Bicton (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire